Rolla désigne :

Patronyme 

 Alessandro Rolla (1757-1841), compositeur italien, virtuose du violon et de l’alto.
 Philippe Rolla (1881-1943), acteur français.

Prénom 
 Rolla Selbak, réalisatrice américaine.

Pseudonyme 
 Rolla est le nom de plume de Charles Mordacq (1861-1934) poète et chansonnier français.

Toponymes 

 Rolla, Colombie-Britannique.

 Rolla, Dakota du Nord ;
 Rolla, Kansas ;
 Rolla, Missouri.

 L’île de Rolla, dans le comté de Troms og Finnmark.

Œuvres 
Rolla est le titre d'un poème d’Alfred de Musset et celui d'un tableau d'Henri Gervex.

Homonymie de toponyme